

Geografia 
 Spagna
Comuni nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Santibáñez de Béjar
 Santibáñez de Ecla
 Santibáñez de Esgueva
 Santibáñez de la Peña
 Santibáñez de la Sierra
 Santibáñez de Tera
 Santibáñez de Valcorba
 Santibáñez de Vidriales
 Santibáñez del Val
 Valle de Santibáñez
Comuni nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Santibáñez el Alto
 Santibáñez el Bajo

Persone 
 Edwin Santibáñez – ex calciatore messicano, centrocampista
 Héctor Santibáñez – ex calciatore cileno, centrocampista
 Luis Santibáñez – allenatore di calcio cileno